Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 760 dans le monde.

 Route 760 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 760 en Finlande
 Route nationale 760 en France